Downfall kan avse

 Downfall (rockgrupp)
 The Downfall, berg i Antarktis